Marple – centro abitato dell'Inghilterra
 Marple Township – centro abitato nella Contea di Delaware, in Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 

Marples
Miss Marple (disambigua)